Passos (Cabeceiras de Basto), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Cabeceiras de Basto
 Passos (Fafe), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Fafe
 Passos (Mirandela), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Mirandela
 Passos (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Passos (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Passos Maia, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Três Passos (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul

Personen:
 John Dos Passos, Amerikaans schrijver